Miejscowości w USA:
 Galatia – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Saline
 Galatia – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Barton
Gminy w USA:
 Galatia (ang. Galatia Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Saline
Miejscowości na Cyprze:
 Galatia – miejscowość w dystrykcie Famagusta